Hasselbeck ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Hasselbeck (* 1977), US-amerikanische Fernsehmoderatorin
 Don Hasselbeck, US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Matt Hasselbeck (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Tim Hasselbeck, US-amerikanischer American-Football-Spieler

Siehe auch:
 Honschaft Hasselbeck